Ludlow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ludlow Township (Illinois)
 Ludlow Township (Iowa)
 Ludlow Township (Ohio)